Chakaština je turkický jazyk, kterým mluví Chakasové. Ze 78 500 Chakasů jím mluví asi 60 000. Jazyk má mnoho dialektů. Jazyk je rozšířen v Chakasku v Ruské federaci a dříve v Číně, kam přišli Chakasové z Altaje v roce 1761. U čínských Chakasů již chakaština pravděpodobně zanikla a mladí hovoří pouze čínsky.

Ortografie 
V roce 1924 byla zavedena chakaská cyrilice, která byla nahrazena v roce 1929 chakaskou latinkou a v roce 1939 opět nahrazena zpět cyrilicí.

Chakaská latinka:

Chakaská cyrilice:

Vývoj chakaských abeced:

 v závorce uveden rok zavedení

Příklady

Číslovky

Vzorový text 
Otče náš (modlitba Páně):
 Тигiрдегi Пабабыс!
 Синiң Адың сабланзын;
 Синiң хан-ӱлгӱң пеер килзiн.
 Чир ӱстӱнде дее, тигiрдегöк чилi,
 Синiң кöңнiңӌе прай ниме ползын.
 Пiске кирктелчеткен халасты пӱӱн пир.
 Пiс алым тöлебееннернiң пыроларын хайди тастачабыс,
 Пiстiң дее пыроларыбысты iди таста.
 Пiстi хыӌыхтаныстарнаң сыныхтаба, че чабалдаң арачыла.
 Синiң хан-ӱлгӱң дее, кӱзiң дее,
 Сабланызың даа пар,
 Паза хаӌан даа полар нооза.
 Аминь.

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Chakaština na Ethnologue
 Chakaština na mapě Ruské federace (číslo 16)

Sibiřské turkické jazyky
Jazyky Chakasie
Jazyky Ruska
Živé jazyky